Ку́рова Гора́ — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на севере района, в 28 км к северу от райцентра Великие Луки, примыкая с запада к деревне Петрово и находясь в 2 км к востоку от бывшего волостного центра, деревни Карцево.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 53 жителя.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Марьинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района